Trusina est un toponyme qui peut désigner plusieurs localité en Bosnie-Herzégovine :
Trusina, un village situé dans la municipalité de Berkovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Trusina, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Trusina, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie.